Ooreka, anciennement Comprendrechoisir.com, est un site web détenu par SoLocal Group.

Historique 
En 2007, Christophe Poupinel crée la société FineMedia et lance le site Comprendrechoisir.com en septembre de la même année. L’idée est née de la frustration du fondateur qui, alors qu’il entreprend des travaux de rénovation de sa maison, se lasse de passer des heures sur des forums à trier entre les informations approximatives et celles vraiment utiles.

Sur l’année fiscale 2010, FineMedia atteint pour la première fois l’équilibre financier. En , FineMedia est racheté à 100 % par Solocal Group. Christophe Poupinel ainsi que toute l’équipe de managers restent à la tête de l’entreprise. 

Le site change de marque et de nom de domaine en  : Comprendrechoisir.com devient Ooreka.fr. Par ailleurs, il lance sa première campagne de publicité sur un ton décalé avec BETC.

Début 2017, Ooreka met en place une DMP et commercialise ses données et son média auprès de grands annonceurs nationaux en se concentrant sur les moments de vie.

Structure 
Ooreka est une marque de la société Finemedia, SA au capital de , détenue à 100 % par Solocal Group.

Notes et références 

Site web français